Toulon peut faire référence à

Communes françaises
 Toulon, principale ville du Var
 Toulon-sur-Allier, dans l'Allier
 Toulon-sur-Arroux, en Saône-et-Loire
 Toulon-la-Montagne, dans la Marne

Autres toponymes
 Toulon, petite ville de l'Illinois
 Toulon Township, un township du comté de Stark dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Toulon, ville fantôme du Nevada
 Le mont Toulon, colline de  de haut en Lorraine, lieu de combat lors de la Première Guerre mondiale
 Roche de la Toulonnaise en Guyane
 L'île Toulon ou île Mailu, une petite île côtière au sud-est de la Nouvelle-Guinée
 Le Toulon, un quartier de Périgueux

Autres
 Toulon, un cheval de saut d'obstacles (né en 1996)

Voir aussi 
 Salles-en-Toulon, commune de la Vienne
 Vert-Toulon, commune de la Marne
 Toulonjac, commune de l'Aveyron

 Tou Lon, village du Viêt Nam
 Toulon Guindé, ville du Sénégal
 Toulong, ville du Togo
 Toulonga, ville du Burkina Faso

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France